Nikola Bilyk, född 28 november 1996 i Tunis i Tunisien, är en österrikisk handbollsspelare. Han är högerhänt och spelar i anfall som vänsternia eller mittnia. Sedan 2016 spelar han för det tyska storlaget THW Kiel.

Externa länkar 

 Nikola Bilyk på THW Kiels webbplats 

Österrikiska handbollsspelare
Födda 1996
Levande personer
Män
Tyska mästare i handboll